Владимир Барковский:
 Барковский, Владимир Борисович (1913—2003) — советский военнослужащий, полковник, Герой России.
 Барковский, Владимир Михайлович (1862—1915) — полковник, герой Первой мировой войны.
 Барковский, Владимир Филиппович (1923—1984) — советский химик и педагог.